Amphithéâtre provient du mot grec αμφιθέατρον amphithéatron, composé du préfixe grec "αμφι-" (amphi-) signifiant  des deux côtés. Il désignait une salle de spectacle où la scène pouvait être vue de plusieurs côtés à la fois. 

Aujourd'hui, amphithéâtre peut désigner :
 amphithéâtre, une construction en gradins ;
 amphithéâtre romain, type de construction publique commun dans l'Empire romain (voir aussi amphithéâtre gallo-romain) ;
 théâtre anatomique ;
 amphithéâtre universitaire, couramment abrégé en amphi, salle aménagée pour accueillir des cours magistraux ;
 aréna pour le hockey sur glace ;
 Amphithéâtre, une formation géologique située en Afrique du Sud ;
 Amphitheatre, une ville australienne.